Бондурант има више значења:
 Бондурант (Вајоминг)
 Бондурант (Ајова)